Hartlepool – miasto w Anglii, w hrabstwie Durham
 Hartlepool – dystrykt w Anglii, w hrabstwie Durham
 Hartlepool – stacja kolejowa w Hartlepool, w hrabstwie Durham, w Anglii
 Okręg wyborczy Hartlepool